Concord kan syfta på:

 Concord (druva) – en blå amerikansk vindruva av arten Vitis labrusca

Geografi

Australien 

 Concord, New South Wales, Canada Bay,

Kanada 

 Concord, Ontario,

USA 

 Concord, Alabama, Jefferson County, 
 Concord, Arkansas, Cleburne County, 
 Concord, Georgia, Pike County, 
 Concord, Illinois, Morgan County, 
 Concord, Missouri, Saint Louis County, 
 Concord, North Carolina, countyhuvudort, Cabarrus County, 
 Concord, Virginia, Campbell County, 
 Concord, Massachusetts, Middlesex County, 
 Concord, Michigan, ort, Jackson County, 
 Concord, Nebraska, Dixon County, 
 Concord, New Hampshire, delstatshuvudstad, Merrimack County, 
 Concord, Vermont, ort, Essex County, 
 Concord, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 
 Concord, Kentucky – stad i Kentucky
 Concord, Michigan – by i Michigan
 Concord (flod) – en biflod till Merrimack i östra USA

Se även 
 Concorde (olika betydelser)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar